Большесельский сельский округ

Калининградская область 

 Большесельский сельский округ Неманского района (до 2008 года)

Рязанская область 

 Большесельский сельский округ Пронского района (до 2006 года)

Ярославская область 

 Большесельский сельский округ Большесельского района